Z400 steht für:
 Z400, eine Workstation von Hewlett-Packard 
 ZL0400, eine Zinkdruckgusslegierung, siehe Zamak-Legierungen

Motorräder:
 Kawasaki Z400, Motorrad der Firma Kawasaki
 Suzuki DR Z400S, Motorrad der Firma Suzuki
 Suzuki DR Z400SM, Motorrad der Firma Suzuki